Nádori László (születési neve: Neumann László) (1923–2011) pszichológus, egyetemi tanár
 Neumann László (1930–2003) Balázs Béla-díjas operatőr.
 Neumann László (1949–2019) szociológus, közgazdász, az MTA köztestületi tagja
 Neumann László (?–) matematikus, a COLOROID színrendszer egyik megalkotója